Sun Wen är ett kinesiskt namn och kan syfta på bland annat följande personer:

Sun Yat-sen - en kinesisk politiker och revolutionär
Sun Wen (fotbollsspelare) - en kinesisk fotbollsspelare